Millet kan syfta på:

Personer 
 Aimé Millet
 Andrea Millet
 Catherine Millet
 Floyd Millet
 Francis Davis Millet
 Frédéric Millet
 Jean-François Millet
 John D. Millett
 Kate Millett
 Lydia Millet
 Nicholas Millet
 Nisha Millet
 Pierre Millet
 Philippe Millet
 Ralph Millet
 René Millet
 Richard Millet
 Robert L. Millet

Platser 
 Millet, Alberta, Kanada

Företag 
 Millet (företag) är ett franskt företag som tillverkar kläder samt utrustning för friluftsliv.

Efternamn